Un panorama est une vue en largeur d'un espace physique.
 Un panorama urbain ou skyline en anglais est une vue photogénique sur un espace urbain central.

Le mot panorama (du grec pan, tout, et horama, spectacle) peut faire référence à :

Toponymie 

Panorama est un faubourg de la ville du Cap en Afrique du Sud, situé en banlieue de la commune de Parow.
Avenue du Panorama est une voie du bois de la Cambre.
 en Grèce :
 Panórama, un village du dème de Minóa Pediáda, en Crète.
 Panórama, un village du dème de Réthymnon, en Crète.
 Panórama, une localité en banlieue de Thessalonique.
au Canada :
, une station de ski canadienne

Arts et médias

Peinture 
 un panorama est une peinture développée circulairement sur le mur intérieur d'une rotonde et donnant l'illusion de la réalité par des effets de perspective et de trompe-l'œil
 La rotonde, le bâtiment lui-même (voir aussi cyclorama)

Radio et télévision 
 Panorama (émission radiophonique) était une émission diffusée par France Culture entre 1968 et 1998. 
 Panorama est une émission d'investigation journalistique britannique diffusée depuis les années 1950 sur la BBC.
 Panorama  émission télévisée d'enquête et de reportages de la télévision française (années 1960).

Presse 
 Panorama, un mensuel chrétien édité en France
 Panorama, un hebdomadaire italien d'actualité
 Panorama (Le), une revue artistique française de la fin du  (Ludovic Baschet Editeur - 12 rue de l'Abbaye - Paris).

Musique 
Panorama, un concours annuel de steel drum à Trinité-et-Tobago

Autres 
 Panorama, un court métrage réalisé par Marinca Villanova en 2005.
 Panorama est le  Single de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki sorti le  sous le label King Records. 
 Panorama, sorti en 1980, est le troisième album du groupe de rock américain The Cars.
 Panorama, un album d'Eddy Mitchell sorti en 1964.

 Panoramas, un festival de musique à Morlaix, en Bretagne.

Autres 
 Panorama, une municipalité de l'État de São Paulo au Brésil ;
 Hotel Panorama, un complexe hôtelier construit par le gouvernement de RDA à Oberhof en Thuringe.

Références